

Musica 
 Sugar Rush – singolo degli A-Teens del 2001
 Sugar Rush – singolo delle AKB48 del 2012
 Sugar Rush - album di Nic Cester del 2017

Altro 
 Sugar Rush – romanzo di Julie Burchill del 2004
 Sugar Rush – serie televisiva britannica tratta dall'omonimo romanzo di Julie Burchill